Республиканская Футбольная Группа «А» 1990/1991 () — 67-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии 1990/1991 на rsssf.com

1990/1991
Болгария
Болгария
Спорт в Болгарии в 1990 году
Спорт в Болгарии в 1991 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1990/1991